La DFB-Pokal Frauen 2015-2016 est la  de la Coupe d'Allemagne féminine.

Il s'agit d'une compétition à élimination directe ouverte aux clubs évoluant cette saison ou ayant évolué la saison passée en 1. Frauen-Bundesliga ou 2. Frauen-Bundesliga ainsi qu'aux vainqueurs de coupes régionales de la saison précédente. Elle est organisée par la Fédération allemande de football (DFB).

La finale a lieu le 21 mai 2016 au RheinEnergieStadion à Cologne.

Calendrier de la compétition

Premier tour 

Le tirage au sort a eu lieu le 14 juillet 2015. Les sept meilleurs clubs de Bundesliga de la saison dernière sont exempts.

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 27 août 2015 séparés en groupe sud et nord.

Huitièmes de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 10 octobre 2015.

Quarts de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 15 novembre  2015.

Demi-finales 

Le tirage au sort a eu lieu le 16 décembre  2015.

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe d'Allemagne féminine de football
 Championnat d'Allemagne féminin de football  2015-2016

Liens externes 
  coupe d'Allemagne sur dfb.de

2015-2016
Coupe F
Allemagne F